

Cinema 
 Terapia d'amore o Il depresso innamorato (Numb) – film del 2007 diretto da Harris Goldberg con Matthew Perry
 Numb – film del 2007 diretto da Sean Michael Flynn
 Numb – film del 2015 diretto da Jason R. Goode

Musica 
 Numb – gruppo musicale electro-industrial canadese
 Numb – album degli Hammerbox del 1993
 Numb – singolo degli U2 del 1993, dall'album Zooropa
 Numb – singolo dei Portishead del 1994, dall'album Dummy
 Numb – album dei Linea 77 del 2003
 Numb – singolo dei Linkin Park dall'album Meteora
 Numb – singolo dei Pet Shop Boys del 2006, dall'album Fundamental
 Numb – singolo di Usher del 2012
 Numb – singolo di Dotan del 2019
 Numb – EP di Dotan del 2020
 Numb – singolo degli Archive, dall'album You All Look the Same to Me
 Numb – singolo di Merk & Kremont e Svea del 2020